Tudoran ist der Familienname folgender Personen:

 Ioana Tudoran (* 1948), rumänische Ruderin
 Mircea Tudoran (* 1931), rumänischer Journalist und Autor
 Radu Tudoran (1910–1992), rumänischer Schriftsteller
 Toma Tudoran (1903–1975), rumänischer Reitsportler